Мосхохори (, катаревуса: Μοσχοχώριον, Мосхохорион) може да се отнася за

 Въмбел, на гръцки Мосхохори, бивше село на територията на дем Преспа, Гърция;
 Мосхохори, село в дем Катерини, Гърция, със старо име Декато Хилиометро;
 Мосхохори, село в дем Килилер, Гърция, със старо име Бехтилар;
 Мосхохори, село в дем Сервия-Велвендо, Гърция, със старо име Мацкохори.